Сент-Андеоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Сент-Андеоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром

Див. також
 Андеоль